Верна́дский — русская фамилия.

Известные носители 
 Вернадский, Владимир Иванович (1863—1945) — русский и советский учёный, общественный деятель, академик АН СССР.
 Вернадский, Георгий Владимирович (1888—1973) — русский и американский историк.
 Вернадский, Иван Васильевич (1821—1884) — русский экономист.

 Вернадская

См. также 
 Вернадский — большой ударный кратер на обратной стороне Луны.
 Проспект Вернадского (станция метро, Сокольническая линия)
 Академик Вернадский (антарктическая станция)
 Вернадит
 Вернадскит